Фарид Нургалиевич Зигангиров (, 15 августа 1954, Киров, РСФСР, СССР) — советский хоккеист (хоккей с мячом и хоккей на траве), защитник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года.

Биография 
Родился 15 августа 1954 года в Кирове в многодетной семье.

С первого класса школы ходил на стадион «Родина» в секцию футбола и хоккея. Привлекался к играм по хоккею с мячом на региональном и республиканском уровнях. Вскоре на него обратил внимание один из ведущих тренеров страны в данном виде спорта Эдуард Айрих и пригласил в Алма-Ату тренироваться с местным «Динамо» по хоккею с мячом. С первых тренировок оставил о себе приятное впечатление и был зачислен в команду.

Постепенно стал специализироваться на хоккее на траве. В 1973—1987 годах играл в алма-атинском «Динамо». Вместе с ним 13 раз становился чемпионом СССР (1973, 1975—1979, 1982—1983, 1985—1987), один раз — серебряным призёром чемпионата СССР (1974), пять раз был обладателем Кубка СССР (1982—1984, 1986—1987), дважды — обладателем Кубка европейских чемпионов (1982—1983). 11 раз входил в число 22 лучших хоккеистов сезона в СССР. В чемпионатах страны провёл 405 матчей, забил 103 мяча. В составе сборной Казахской ССР дважды был победителем хоккейных турниров летней Спартакиады народов СССР (1979, 1983).

В 1980 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Москве и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 6 матчей, забил 3 мяча (два в ворота сборной Танзании, один — Индии). Был капитаном команды.

В составе сборной СССР в 1981 году завоевал Межконтинентальный кубок, в 1983 году стал серебряным призёром чемпионата Европы в Амстелвене.

В 1977—1987 годах провёл за сборную СССР 172 матча, забил 41 мяч.

Заслуженный мастер спорта СССР (1984).

Завершил карьеру из-за травмы спины. В 1991—1992 годах работал главным тренером алма-атинского «Динамо».

Работает в республиканской школе высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта в Алма-Ате.

Примечания 

Спортсмены Кировской области
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Тренеры по хоккею с мячом СССР
Тренеры Казахстана